

Sigle 
Federazione Internazionale dei Resistenti
Federazione Italiana Rugby
Financial interrelation ratio – coefficiente che misura l'incidenza della intermediazione finanziaria
Finite impulse response – risposta finita all'impulso, proprietà dei filtri digitali
Flight Information Region – regione di informazioni di volo in aeronautica
Fondo Indennizzo Risparmiatori – fondo istituito dal MEF per l'indennizzo dei risparmiatori nei casi previsti dalla legge.
Forza d'intervento rapido
Formulario di identificazione dei rifiuti –  documento relativo al carico e scarico rifiuticonferimento ad un trasportatore autorizzato 
FIR – radiazione infrarossa

Codici 
 FIR – codice vettore ICAO di First Line Air
 fir – codice ISO 639-3 della lingua firana

Altri progetti